Schizotaenia är ett släkte av mångfotingar. Schizotaenia ingår i familjen storjordkrypare. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Storjordkrypare
Schizotaenia